Примера Уругвая 2003 года — очередной сезон чемпионата Уругвая по футболу. Чемпионом страны стал «Пеньяроль».

После двух лет, когда чемпионат организовывался по чрезвычайно запутанной и многоступенчатой системе, чемпионат вернулся к более привычной схеме — сначала определялся победитель Апертуры, затем Клаусуры, после чего проводился плей-офф за чемпионство.

Чемпион и вице—чемпион Уругвая «Пеньяроль» и «Насьональ», а также чемпион Лигильи 2003 «Феникс» квалифицировались в Кубок Либертадорес 2004. «Пеньяроль» и вице-чемпион Лигильи «Данубио» попали в Южноамериканский кубок 2004.

Выбыли из Примеры две худшие команды Монтевидео «Ривер Плейт» и «Вилья Эспаньола», а также худший клуб Интериора «Хувентуд». Вместо них в элиту вышли 2 лучшие команды Монтевидео из Второго дивизиона — «Рентистас» и «Серрито», а также лучший клуб Интериора, занявший третье место в общей таблице — ФК «Роча».

Таблицы

Апертура

Клаусура

Общая

Матчи за чемпионство 
Проводились между победителями Апертуры и Клаусуры
 Пеньяроль — Насьональ — 1:0

Финал стал одной из самых «грязных» игр в истории чемпионата Уругвая. Арбитр Густаво Мендес показал по 6 жёлтых карточек игрокам обеих команд (включая вратаря «Пеньяроля» Хосе Луиса Чилаверта, для которого это была последняя игра в профессиональной карьере), удалил одного игрока «Пеньяроля», троих игроков «Насьоналя» с поля (первым удалённым на 10-й минуте игры стал камерунец Бенуа Ангбва), двоих игроков «Насьоналя», сидевших на скамейке запасных, а также тренера «трёхцветных» Даниэля Карреньо. В итоге «Насьональ», закончивший встречу ввосьмером против десятерых пеньярольцев, проиграл 0:1 (тройное удаление со скамейки запасных произошло как раз после того, как в добавленное к первому тайму время счёт открыл Джо Бисера). Поскольку «Пеньяроль» стал первым в суммарной таблице, второго матча для определения чемпиона не потребовалось.

Ссылки 
 Чемпионат Уругвая 2003
 Чемпионат Уругвая 2003 во Втором дивизионе
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

2003
Футбол в Южной Америке в 2003 году
2000-е годы в Уругвае